Perurena ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Perurena (* 1943), spanischer Radrennfahrer
 José Perurena (* 1945), spanischer Sportfunktionär